Biroute peut désigner :
 Une manche à air.
 Une bitte d'amarrage en marine.
 Un pénis en argot
 Un roman les aventures de Biroute de Vincent bouillat NEI 1995

Voir aussi 
John B. Root